Mirandola – miejscowość i gmina we Włoszech
 Franciszek Mirandola – polski pisarz, poeta, tłumacz